FIFA Konfederacijski kup 2013. održan je u ljeto 2013. u Brazilu, kao najava i uvod za Svjetsko nogometno prvenstvo 2014. Turnir je održan od 15. do 30. lipnja 2013. Reprezentacija Brazila obranila je naslov pobjednika ovog natjecanja pobjedom u finalu nad Španjolskom rezultatom 3:0 i osvojila tako rekordni četvrti naslov.

Kvalificirane momčadi
                                                                                                                                  * Italija se kvalificirala jer je u finalu EP-a 2012. izgubila od Španjolske. Španjolska već osigurala nastup kao pobjednik SP-a 2010.

Gradovi domaćini

Turnir

Skupina A 

1. kolo, 15. i 16. lipnja

2. kolo, 19. lipnja

3. kolo, 22. lipnja

Skupina B 

1. kolo, 16. i 17. lipnja

2. kolo, 20. lipnja

3. kolo, 23. lipnja

Poluzavršnica 

26. i 27. lipnja

Utakmica za treće mjesto 

30. lipnja

Završnica 

30. lipnja

Izvori

Vanjske poveznice
  na FIFA.com

2013
Međunarodna nogometna natjecanja u Brazilu‎